Главная линия Муроран, или Линия Муроран (яп. 室蘭本線 муроран хонсэн) - железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Осямамбе и Ивамидзава, проходя по побережью залива Утиура и Тихого океана через города Муроран и Томакомай. Линия обслуживается Hokkaido Railway Company.

История 
Первый участок линии, Ивамидзава - Муроран (ныне Хигаси-Муроран) был открыт Угольной железной дорогой Хоккайдо (北海道炭砿鉄道 хоккайдо: танко: тэцудо:) в 1892. Линия предназначалась для вывоза угля, добываемого в горах вдоль реки Исикари. В 1897 году линия была продлена до нынешней станции Муроран. В 1906 году линия была национализирована, к 1910 году были уложены вторые пути на перегоне Муроран - Хигаси-Муроран.

В 1923-28 годах Государственными железными дорогами Японии была построена линия Осямамбе - Хигаси-Муроран, изначально названная линией Осава (長輪線 осава сэн), в первую очередь для создания коридора в обход горного участка линии Хакодате. В 1931 году обе железных дороги объединены в одну, линия получила современное название. С этого момента участок Муроран - Хигаси-Муроран является ответвлением магистрали.

Поток грузовых поездов, в основном с углем, быстро рос. Для увеличения пропуска поездов, между 1920 и 1958 были уложены вторые пути на 101-километровом участке Хигаси-Муроран - Микава. На самом северном участке линии были устроены двухпутные вставки Ивамидзава - Сибун (с 1961 по 1994) и Юни - Куриока (с 1968; второй путь на перегоне Курияма - Куриока снят в 1990 году в связи с обрушением тоннеля).

42-километровый отрезок от Осямамбе до Тоя был поэтапно перестроен в двухпутный между 1964 и 1975 годами. В ходе реконструкции линия была во многих местах перенесена, построено 10 новых тоннелей, что укоротило линию на 1,7 км. Старые тоннели и сегодня можно видеть из окон поездов на данном участке. В 1968 году вторые пути устроены на перегоне Усу - Нагава, между 1968 и 1978 - между Мареппу и Хигаси-Мурораном. При реконструкции последнего участка было построено 5 тоннелей, линия стала еще на 0,8 км короче.

В 1980 году был электрифицирован участок Нуманохата - Муроран, одновременно с электрификацией линии Титосэ.

В 1994 году часть двухпутного перегона Ивамидзава - Сибун в черте Ивамидзавы была закрыта, построен новый однопутный перегон, обходящий Ивамидзаву с запада, вдоль полотна линии Хакодате.

Изначально линия была в основном грузовой. Однако по мере сворачивания добычи угля и закрытия шахт в долине Исикари в конце XX века грузовое движение значительно сократилось. Большая часть предприятий вдоль линии отказалось от перевозок по железной дороге, как например сталелитейный завод Japan Steel Works в Муроране. 14 марта 1985 была закрыта грузовая станция Ниси-Муроран (西室蘭), находившаяся западнее станции Муроран и обслуживавшая порт в Муроране; примерно в то же время сокращено путевое развитие всех бывших грузовых станций. Сегодня по линии осуществляются в основном пассажирские перевозки.

Планы закрытия 
В 2016 году Hokkaido Railway Company сообщила об ожидаемых рекордных убытках в ¥44 млрд. Для сокращения расходов планируется рационализация (закрытие или повышение субсидий на эксплуатацию) почти половины линий компании к 2020 году. Если к этому сроку JR Hokkaido не сможет достичь соглашения с местными органами самоуправления о дополнительных субсидиях на поддержание сообщения, участок линии Муроран Нуманохата - Ивамидзава может быть закрыт (исключая станцию Оиваке).

Описание 
Линия является одной из самых технически оснащенных на острове. На всем протяжении линии действует автоблокировка.

Грузовое и пассажирское сообщение действует на всей линии (менее интенсивно на участке Нуманохата - Ивамидзава). Через участок Нуманохата - Осямамбе проходит большая часть поездов, следующих далее на Хакодате.

Остановки: Э - остановки особых экспрессов, C - скорых поездов

Поезда, останавливающиеся на остановке, отмечены знаком "+", проезжающие мимо - "-". "*" - остановка для части поездов данной категории.

Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ - начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ - конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ - на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Примечания 

Железнодорожные линии Японии
Хоккайдо